Dragt ist der Familienname von
 Sofia Dragt, niederländische Singer-Songwriterin, (* 1990) 
 Tonke Dragt, niederländische Schriftstellerin, (* 1930)